PMM est une abréviation qui peut signifier : 
 Préparation militaire marine
 Pacte mondial sur les migrations
 PMM-2M, un pont flottant du génie militaire russe.
Sigle de 3 caractères